Нижче наведено сто найпоширеніших прізвищ в США, відсортованих за кількістю носіїв станом на 1990 рік.

Див. також 

 Українські прізвища

Примітки 

Прізвища
Населення США
Списки:США